70-я пехотная дивизия — пехотное соединение в составе Русской императорской армии.

Русско-японская война 1904—1905 
Начала формироваться в марте 1905 года из кадра, выделенного 53-й пехотной резервной бригадой. Командиры полков, батальонов и рот были назначены только 16 июня 1905 года. Исправляющий должность начальника штаба дивизии подполковник Бескровный прибыл только в сентябре, после цензового командования батальоном в Либаве, по месту прежней службы. Участия в боевых действиях не принимала. Расформирована в сентябре 1906 года (основной командный состав полков переведён на новое (большей частью прежнее) место службы 17 сентября).

Состав дивизии 
 1-я бригада
 277-й пехотный Ингульский полк
 278-й пехотный Бердянский полк
 2-я бригада
 279-й пехотный Ялтинский полк
 280-й пехотный Балаклавский полк

Командование дивизии

Начальники дивизии 
 07.03.1905 — 19.01.1906: генерал-лейтенант Богуцкий Федор Кононович (с должности коменданта Керченской крепости; на 1-ю пехотную дивизию)

Начальники штаба дивизии 
 01.05.1905 — 13.06.1906: исправляющий должность подполковник Безкровный, Александр Алексеевич (с исправляющего должность начальника штаба Либавской крепости; штаб-офицером при управлении 53-й пехотной резервной бригады)

Командиры бригад

1-й 
 12.03.1905 — 07.08.1906: генерал-майор Арбузов Николай Михайлович (с 1-й бригады 7-й пехотной дивизии; уволен от службы с производством в генерал-лейтенанты)

Первая мировая война 
70-я пехотная дивизия относилась к группе пехотных дивизий второй очереди мобилизации, которые должны были начать формироваться при объявлении мобилизации из лиц, состоящих в запасе армии, на основе кадра, выделяемого одной из пехотной дивизий мирного времени.

Дивизия формировалась в Киевском военном округе, в Киеве. Кадр для её формирования был выделен 33-й пехотной дивизией. По предвоенным планам cформированная дивизия должна была поступить на усиление 5-й армии.

06.08.1914 вошла в состав 9-й армии Северо-Западного фронта.

70-я пехотная дивизия имела в августе 1914 года тяжёлые бои у Замостья, в 1915 году истекла кровью у Горлицы и затем с XIV корпусом попала на Северный фронт, где выказала стойкость в последних наступательных попытках 1917 года. 70-я пехотная дивизия 2-й очереди в командование барона Будберга так отличилась летом 1915 года под Холмом, что Государь повелел сохранить её полки по демобилизации армии.

70-я артиллерийская бригада, сформирована в июле 1914 года по мобилизации в Киеве из кадра, выделенного 33-й артиллерийской бригадой. Успешно сражалась в ходе Галицийской битвы 1914 г. Действовала в ходе Краковской операции в ноябре 1914 г.

Дивизия — участница Таневского сражения 18 — 25 июня 1915 г. и Люблин-Холмского сражения 9 — 22 июля 1915 г.

279-й Лохвицкий полк, 6 июля 1917 г. объявивший себя «полком смерти», участвовал в Летнем наступлении. Наносил удар южнее Дюнабурга (Даугавпилс,Двинск) в Гатенской операции между озёрами Дрисвяты и Деммен 10 (23) июля 1917 г.

Состав дивизии 
 1-я бригада
 277-й Переяславский пехотный полк
 278-й Кромский пехотный полк
 2-я бригада
 279-й Лохвицкий пехотный полк
 280-й Сурский пехотный полк
 70-я артиллерийская бригада

Командование дивизии 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира).

Начальники дивизии 
 19.07.1914 — 21.10.1915 — генерал-лейтенант Белов, Николай Васильевич
 23.09.1915 — 23.10.1915 — вр. и. д начальника генерал-майор Михайлов, Михаил Пантелеймонович
 21.10.1915 — 22.04.1917 — генерал-майор (с 18.05.1916 генерал-лейтенант) барон фон Будберг, Алексей Павлович
 18.05.1917 — xx.xx.xxxx — генерал-майор Беляев, Николай Семёнович

Начальники штаба дивизии 
 06.12.1914 — 20.04.1915 — полковник Сапожников, Николай Павлович
 14.06.1915 — 07.09.1915 — и. д. подполковник Тунцельман фон Адлерфлуг, Александр Александрович
 02.10.1915 — после 03.01.1917 — и. д. капитан (с 06.12.1915 подполковник, с 15.08.1917 полковник) Авчинников, Игнатий Иванович

Командиры 1-й бригады 
 29.07.1914 — 05.02.1915 — генерал-майор Яковлев, Михаил Михайлович

Командиры 2-й бригады 
 11.09.1914 — 17.11.1914 — генерал-лейтенант Толмачёв, Иван Николаевич
 17.11.1914 — 15.03.1916 — генерал-майор князь Стокасимов, Николай Павлович
 15.03.1916 — 31.03.1917 — полковник Вансович, Николай Афанасьевич
 14.04.1917 — 10.09.1917 — полковник (с 08.09.1917 генерал-майор) Ганзен, Александр Михайлович
 10.09.1917 — хх.хх.хххх — полковник Камионко, Игнатий Доминикович

Командиры 70-й артиллерийской бригады 
 25.07.1914 — 12.05.1916 — полковник (с 03.03.1915 генерал-майор) Горелов, Фёдор Иванович
 12.05.1916 — 28.04.1917 — командующий полковник Чернявский, Александр Михайлович
 28.04.1917 — хх.хх.хххх — командующий полковник Зайковский, Владимир Александрович

Люди связанные с дивизией 
 Смирнов, Николай Васильевич — В 1917—1918 гг. проходил службу унтер-офицером и начальником пулемета в 277-м пехотном Переяславском полку, воевал с ним на Северо-Западном фронте под Двинском, затем служил там же был взводным унтер-офицером в 24-м военном дорожном отряде. Впоследствии советский военачальник, полковник.

Примечания 

Пехотные дивизии России во время Первой мировой войны